Stödter ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Stödter (geb. Kloninger, 1922–2011), deutsche Juristin und Frauenrechtlerin
 Rolf Stödter (1909–1993), deutscher Jurist und Reeder sowie Hauptgeschäftsführer beim Verband Deutscher Reeder